Wim van Egmond is een Nederlands radio-diskjockey Hij begon zijn loopbaan in het midden van de jaren 1970.  

Zijn "stem" was onder andere te horen op WMR, Freewave, Keistad FM (als program-director), Radio Plus (Nederland), RGR, Extra FM (België) 

En op de zeezenders Radio Monique, Radio 558 en Radio Paradijs.  Anno 2021 maakt hij nog steeds radioprogramma's. 

Daarnaast is hij werkzaam als Mediawatcher, en schrijft over media gezondheid en politiek.

Externe links 
 Wim van Egmond

Nederlands radio-dj